Crane Island, l'île aux grues, peut faire référence à :
 Crane Island, une île de l'archipel de  San Juan  dans l'État de Washington aux États-Unis;
 Crane Island, un film de 1958 de Raymond Garceau,